Cumberland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cumberland Township (Adams County, Pennsylvania)
 Cumberland Township (Greene County, Pennsylvania)